Municípios
 Turvolândia — município de Minas Gerais
 Turvo (Paraná) — município do Paraná
 Turvo (Santa Catarina) — município de Santa Catarina
 Barra do Turvo — município de São Paulo
 Viçosa (Minas Gerais) — antigamente chamado de Santa Rita do Turvo
 Andrelândia — antigamente chamado de Arraial do Turvo

Distritos
 Rio Turvo (Tapiraí) — distrito no estado de São Paulo

Rios
 Rio Turvo (Rio Grande do Sul)  — rio do Rio Grande do Sul 
 Rio Turvo (Paraná)  — rio do Paraná
 Rio Turvo (São Paulo) — rio de São Paulo 
 Rio Turvo (Minas Gerais) — rio de Minas Gerais 
 Rio Turvo Limpo — rio de Minas Gerais 
 Rio Turvo Sujo — rio de Minas Gerais 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos